Татьяна Ивановна Немкова  (22 ноября 1937 года, с. Узян Белорецкого района БАССР — 9 марта 2012, Белорецк) — канатчица цеха № 5 сталепроволочноканатного производства Белорецкого металлургического комбината. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Депутат Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва (1967—1971).

Татьяна Ивановна Немкова жила в г. Белорецке.

Трудовая биография 

Образование — среднее.
 
Трудиться начала в июле 1956 г. канатчицей цеха № 5 сталепроволочно-канатного производства Белорецкого металлургического комбината. В 1981 г переведена в профессионально-техническое училище № 25 мастером производственного обучения.
На комбинате Т. И. Немкова освоила производство металлокорда, участвовала в освоении технологии производства нераскручивающихся канатов, металлокорда из проволоки диаметрами 0,18 и 0,27 мм, дающей более надежную прочность.

В 1992 г. вышла на пенсию.
 
В Белорецком муниципальном архиве, в фонде личного происхождения, хранятся документы из личного архива Т. И. Немковой. Из 14 единиц хранения в фонде личного происхождения, помимо Т. И. Немковой, — документы Героя Социалистического Труда С. Х. Мухаметдиновой, краеведа А. И. Дмитриева, бывших директоров металлургического комбината В. М. Овчаренко и П. П. Осетрова, кандидата исторических наук Л. Г. Борозинца, Почётного гражданина города, Героя Социалистического Труда Ф. К. Сулейманова.

Награды 
За высокие производственные достижения в выполнении планов и социалистических обязательств, многолетнюю добросовестную работу на предприятии Т. И. Немкова награждена орденами Трудового Красного Знамени (1971), Трудовой Славы I (1986), II (1981), III (1975) степени, медалями.

Примечания

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 4. Л-О. 2008. − 672 с. — ISBN 978-5-88185-068-5.; науч. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
 
 

Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС